Можайський район:

 Можайський район (Московська область)
 Можайський район (Москва)